Catalina Mijáilovna de Rusia (; San Petersburgo, 28 de agosto de 1827 - ib. 12 de mayo de 1894) fue la tercera de las cinco hijas del gran duque Miguel Pávlovich de Rusia (hijo menor del emperador Pablo I y de Sofía Dorotea de Wurtemberg) y de la princesa Carlota de Wurtemberg (hija mayor del príncipe Pablo de Wurtemberg y la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen).

Biografía 
Nació en San Petersburgo. Tenía dos hermanas mayores, las grandes duquesas María e Isabel, llamada "Lili". Dos hermanas más nacieron después de ella, Alejandra y Ana, que murieron en la infancia. Recibió una educación puramente alemana por lo que no dominó mucho el idioma ruso.

Matrimonio e hijos 
El 16 de febrero de 1851, en San Petersburgo, Catalina contrajo matrimonio con Jorge Augusto de Mecklemburgo-Strelitz (1824-1876), segundo hijo del gran duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz (1779-1860) y la princesa María de Hesse-Kassel (1796-1880). El matrimonio fue feliz y tuvieron cuatro hijos:

Vida posterior 
A Catalina siempre le gustó la caridad y tras la muerte de su madre en 1873 le sucedió al frente de numerosas organizaciones. Inauguró en Oranienbaum, donde solía pasar el verano, un refugio para niños enfermos que eran traídos de los hospitales de San Petersburgo.

Las instituciones médicas fundadas por su madre pasaron bajo su patrocinio. A partir de 1873 fue la directora general del Hospital Clínico Isabelino para niños. Con la ayuda de Catalina, se completó la construcción del Instituto Clínico Yeleninsky, concebido por su madre. El Instituto Mariinsky y el Instituto de Partería (hoy Instituto de Obstetricia y Ginecología), el Colegio de Santa Elena, la Exaltación de la Cruz Comunidad de las Hermanas de la Misericordia, el Hospital Maximilianopara los que vienen, un orfanato en la isla Aptekarsky, casas de caridad en San Petersburgo y Oranienbaum (hogar de beneficencia de la Santísima Trinidad, una casa de caridad para los pobres, etc.).

En 1881, Catalina abrió una cantina gratuita para los pobres en el Palacio Mikhailovsky, repartiendo 300 comidas al día.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Romanov
Damas grandes cruces de la Orden de Santa Catalina
Nobles de Rusia del siglo XIX
Catalina Mijailovna
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en San Petersburgo